Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан (Минземимущество РБ) — республиканский орган исполнительной власти, осуществляющий в пределах своей компетенции права собственника земельных ресурсов и государственного имущества Республики Башкортостан, функции в области землеустройства.

Деятельность 
Минземимущество РБ и его территориальные органы: районные и городские комитеты по управлению собственностью — образуют единую систему органов по приватизации, управлению и распоряжению земельными ресурсами и государственным имуществом Республики Башкортостан.

История министерства

Создание и становление 
Государственный комитет Башкирской ССР по управлению государственным имуществом образован в соответствии с Законом от 29 октября 1991 года №ВС-9/34, принятым Верховным Советом Башкирской ССР. Первое положение о комитете утверждено постановлением Совета Министров республики от 5 мая 1992 года №123.

В январе 1994 года в результате слияния Государственного комитета по управлению имуществом и Фонда имущества создан Государственный комитет Республики Башкортостан по управлению государственной собственностью. Его функции и полномочия были определены соответствующим положением, утвержденным Указом Президента Республики Башкортостан от 25 января 1994 года № УП-31.

2 апреля 2002 года Указом Президента Республики Башкортостан Государственный Комитет по управлению государственной собственностью был преобразован в Министерство имущественных отношений Республики Башкортостан.

28 мая 2007 года Указом Президента Республики Башкортостан Министерство имущественных отношений РБ было переименовано в Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

Министры земельных и имущественных отношений 
 Гаврилов, Владимир Львович — первый Председатель Государственного комитета Башкирской ССР по управлению государственным имуществом с 1992 по 1994 год;
 Барлыбаев, Халиль Абубакирович — Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по управлению государственной собственностью с 1994 по 1995 год;
 Муртазин, Салават Ризович — Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по управлению государственной собственностью с мая 1995 по 2000 год;
 Абрахимов Зуфар Нигаматович — Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по управлению государственной собственностью с октября 2000 года;
 Сарбаев, Раиль Салихович — Министр имущественных отношений Республики Башкортостан с марта 2005 года;
 Клинский, Олег Викторович — Министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан с апреля 2008 года;
 Ильясов, Юлай Талхович — Министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан с августа 2010 года по 10 января 2012 года;
 Искужин, Рамиль Кабирович — Министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан с 20 января 2012 года по 24 декабря 2013 года.;
 Гурьев, Евгений Александрович — с 16 января 2014 года по 22 октября 2018 года
 Полстовалов, Олег Владимирович — с 22 октября 2018 года по 27 октября 2019 года исполнял обязанности министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
 Арсланова, Гульшат Маратовна с 28 октября 2019 года и по 28 января 2020 года министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
Полянская, Наталья Юрьевна — с 30 апреля 2020 года и по настоящее время министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан; с 28 января 2020 года по 30 апреля 2020 года исполняющая обязанности министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт министерства

Министерства Республики Башкортостан